

Geografia 
 Mont Blanc du Créton – montagna delle Alpi Pennine della Valle d'Aosta
 Tour du Créton – montagna delle Alpi Pennine della Valle d'Aosta

Persone 
 Lola Créton – attrice francese
 Michel Creton – attore francese